Чрезвычайная акция по умиротворению (кодовое наименование: АБ-акция) () — операция по арестам отрядами СС и гестапо польской интеллигенции в Генерал-Губернаторстве (часть оккупированной Польши во время II мировой войны) и отправке в концентрационные лагеря, во время Второй мировой войны. Операция была разработана и контролировалась Гансом Франком и его заместителем Артуром Зейс-Инквартом.

На части Польши, вошедшей в III Рейх (Рейхсгау Данциг — Западная Пруссия и Вартеланд), проводилась аналогичная Intelligenzaktion.

История проведения операции 
Операция была задумана ещё в сентябре 1939 года, а уже в ноябре гестапо совершило первые аресты. Первым арестованными стали профессора Краковского университета, которых направили в концентрационные лагеря на территории рейха.

Возникшие проблемы 
Численность интеллигенции, подлежащей переводу в концентрационные лагеря, расположенные в Третьем рейхе, была слишком велика, а сам перевод сопровождался сложностями. Ханс Франк так инструктировал подчинённых по этому поводу:

Нет необходимости помещать эти элементы в германские концентрационные лагеря, так как это вызвало бы трудности и ненужную переписку с семьями. Лучше решать эти вопросы в самой стране и наиболее простым способом

После проведённых арестов было устроено судебное разбирательство, находившееся в ведении гестапо.

Агрессия Германии на западном фронте 
Тем временем, пока войска Германии вторгались в Голландию, Бельгию и Францию, внимание мировой общественности переключилось с польских событий на западный фронт. Ханс Франк в это время пишет:

Надо воспользоваться тем, что пристальное внимание всего мира приковано к западному фронту и ликвидировать тысячи поляков, начав с главных представителей польской интеллигенции

В середине мая 1940 года Франк совместно с статс-секретарём Йозефом Бюллером и Зейсс-Инквартом начинает обсуждение дальнейшего проведения акции, поручая её исключительно представителям РСХА в Польше: обергруппенфюреру СС Крюгеру и бригадефюреру I управления РСХА Штрекенбаху, а также специально прибывшие из Третьего Рейха эсэсовцы.

30 мая Ханс Франк издал последние инструкции к акции, обрекавшие польскую интеллигенцию на смерть:

Всякая попытка судебных властей вмешаться в операцию АБ, предпринятую полицией, будет рассматриваться как измена государству и германским интересам. Комиссия по помилованиям, состоящая при моей службе, не будет заниматься этими делами… Это просто внутреннее мероприятие по умиротворению, которое должно быть проведено вне рамок обычной процедуры.

Результаты операции 
По отъезду Штрекенбаха в Берлин Ханс положительно отозвался о результатах акции и утверждал, что содеянного не стоит стыдиться, не стоит забывать этого.

В рамках акции было убито около 6500 человек, в том числе 3500 политиков и интеллигенции, а также 3000 криминальных элементов. От Ханса Франка остались подробнейшие отчёты в сорока двух тетрадях.

См. также 
 Катынский расстрел

Примечания

Литература 
 

Преступления нацистов в Польше
Операции спецслужб Германии во Второй мировой войне
Польская кампания (1939 год)